Le mot taille a plusieurs acceptions.

Coupe 
L'action de couper, de soustraire de la matière.
 La taille, en arboriculture, est l'action de supprimer des branches à des plantes.
 La taille est une activité pratiquée en taille de pierre et en sculpture.
 La taille à facettes, l'un des critères fondamentaux des pierres précieuses, détermine l'organisation des facettes et l'aspect extérieur de la pierre. Outre l'aspect purement esthétique, la taille permet d'identifier de manière plus ou moins fiable l'époque à laquelle la pierre a été travaillée.   
 La taille, en construction, est la coupe, la division d'un corps, en lui retranchant certaines parties avec art et proportion pour lui donner une forme quelconque. La taille de pierre désigne les techniques mises en œuvre pour donner à un bloc de pierre de taille une forme géométrique. 

En construction, les termes suivants sont associés à la taille.
 Tailler, l'action de couper, d'équarrir une pierre suivant les mesures et proportions voulues par la place qu'elle doit occuper.
 Taillant, partie aiguë et déliée d'un outil ou instrument tranchant.
 Tailleur de pierre, celui qui taille, qui façonne les pierres après qu'elles ont été tracées par l'appareilleur. Il a pour outils le têtu, la masse, la pioche, la boucharde, la laye ou le marteau bretelé, le riflard, l'équerre, la fausse équerre, la ripe, le ciseau, et enfin le maillet.
 Tailloir, morceau de pierre parfaitement carré qui couronne et sert comme de couvercle aux vases ou tambours des chapiteaux des colonnes et pilastres. Pour tous les chapiteaux, excepté celui du toscan, il est orné de moulures ; lorsqu'il n'en a point, on le nomme plinthe ou abaque.

Grandeur 
La grandeur ou grosseur d'un objet naturel ou construit ou d'un être vivant :
 la taille, de façon générale, comme dans l'exemple qui suit : un bœuf de belle taille ;  
 les pointures et tailles en habillement, nombre exprimant les dimensions d'un habit ;
 la taille, hauteur ou grandeur du corps humain ;
 la taille cible corrigée est une estimation de la taille qu'un enfant atteindra à l'âge adulte ;
 en informatique, taille d'un fichier ;
 en statistique, une taille d'effet est une mesure quantitative de la force d'un effet statistique ;
 Illusion taille-poids.

Anatomie

Anatomie humaine 
 La taille désigne la partie du corps située à la jonction du thorax et de l'abdomen.

Anatomie du cheval 
 La taille désigne la hauteur au garrot.

Impôt 
 La taille, impôt direct de l'Ancien Régime en France.

Autres définitions 
 On appelle arme de taille une arme dont on utilise le tranchant.
 L'opération de la taille était autrefois une opération chirurgicale hasardeuse, douloureuse, souvent mortelle, par laquelle on tentait d'extraire de la vessie les calculs urinaires.
 La taille est aussi l'action de critiquer quelqu'un, en général à son insu. Cet emploi de la locution tailler en pièces (wiktionnaire) n'est cependant pas dans le dictionnaire et correspond à un niveau de langue familier.
 La taille était en musique, à l'époque baroque (ca. 1600-1750), la partie vocale intermédiaire entre la haute-contre et le dessus, et la basse. La voix de taille était la voix de ténor : la haute-taille était un ténor aigu proche de la haute-contre, la basse-taille était un ténor grave. Plus tard, au , le sens de basse-taille se modifia pour désigner la voix de basse profonde qu'on appelait auparavant basse-contre.
 La taille (jeu du loup) est un jeu de poursuite où le joueur désigné doit réussir à toucher quelqu'un pour lui donner la taille.

Notes et références